Antêmio - imperador romano ocidental
 Antêmio de Trales - professor grego de Constantinopla
 Antêmio Isidoro - oficial bizantino do 
 Antêmio (prefeito pretoriano) - prefeito pretoriano bizantino do